Le moussar désigne dans le judaïsme ce qui se rapporte à l’éthique. Déjà présent dans les sources juives traditionnelles, il prend une plus grande importance au Moyen Âge, et à notre époque avec l’établissement du mouvement du Moussar, fondé au  par Israël de Salant.

Bibliographie 
 Sarfati, G.-E., La tradition éthique du judaïsme. Introduction au Moussar, Paris, Berg International, 2014.
 Rabbi Israël Lipkin de Salant, Ohr Israel (La lumière d'Israël). Textes du Moussar, introduction, traduction de l'hébreu et annotations par Georges-Elia Sarfati, Paris, Berg International, 2015.
 Rabbi Itshak Blaser (1837-1907). Textes du Moussar II. Introduction, traduction de l'hébreu et annotations par Georges-Elia Sarfati, Paris, Berg International, 2016.

Liens externes 
 « Qu'est-ce que le Moussar ? », sur torah-box.com